

Села:
 Будище — Волинська область, Ковельський район
 Будище — Житомирська область, Житомирський район
 Будище — Черкаська область, Звенигородський район
 Будище — Черкаська область, Лисянський район
 Будище — Черкаська область, Черкаський район
 Будище — Чернігівська область, Городнянський район
 Будище — Чернігівська область, Козелецький район
 Будище — Чернігівська область, Коропський район
 Будище — Чернігівська область, Корюківський район
 Будище — Чернігівська область, Куликівський район
 Будище — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Будище — Чернігівська область, Чернігівський район

Колишні поселення:
 Будище — село, Житомирська область, Житомирський район
 Будище — хутір, Житомирська область, Малинський район

Будище () — село, Мінська область, Вілейський район